Termenul „SOKO” se poate referi la:

 Abreviere „Poliție specială” germană

Serial TV polițist german
 SOKO 5113, 
 SOKO Leipzig
 SOKO Köln

Alte denumiri
 Soko, o fabrică de avioane
 Soko (cântăreț) francez
 Sokoband, o formație muzicală de jazz

Vezi și
 Lista serialelor polițiste